Villa Marazzi – villa di Palazzo Pignano
 Villa Marazzi – villa di Torlino Vimercati